Arhiducesa Maria Elisabeta Josepha a Austriei (13 august 1743 – 22 septembrie 1808) a fost al șaselea copil al Mariei Tereza a Austriei și al împăratului Francisc I.

Biografie 

Maria Elisabeta s-a născut la 13 august 1743. În tinerețe a fost foarte atractivă și a fost considerată cea mai frumoasă dintre surorile ei. Proaspătul văduv Ludovic al XV-lea al Franței a luat în considerare posibilitatea de a se căsători cu ea. Totuși, șansele arhiducesei Maria Elisabeta de a deveni regină a Franței au fost distruse de variolă care i-au lăsate semne puternice pe față.

Sora ei mai mare Arhiducesa Maria Anna a fost, de asemenea, neeligibilă pentru căsătoria cu viitorul Ludovic al XVI-lea al Franței din cauza unor dizabilități fizice.

Maria Elisabeta a trăit la Praga din 1781 până în 1805, când armata franceză condusă de Napoleon Bonaparte a forțat-o să se întoarcă la Viena.

Arbore genealogic 
</div>

Nașteri în 1743
Decese în 1808
Arhiducese de Austria
Casa de Habsburg-Lorena
Prințese maghiare